P90 ou P-90 peut désigner :
 Convulsions du nouveau-né, d’après la Classification internationale des maladies ;
 FN P90, un pistolet mitrailleur fabriqué par la FN Herstal ;
 Ruger P90, un pistolet semi-automatique fabriqué par Sturn, Ruger & Company ;
 P-90, un modèle de microphone de guitare inventé par Gibson Guitar Corporation,

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres